Neosalanx är ett släkte av fiskar. Neosalanx ingår i familjen Salangidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Neosalanx